Sanmiguelino es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Argentina 
 San Miguel, partido de la provincia de Buenos Aires.
 San Miguel, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.

Chile 
 San Miguel, comuna de la Región Metropolitana de Santiago.

España 
 San Miguel de la Ribera, localidad en la provincia de Zamora.

Perú 
 San Miguel, provincia del departamento de Cajamarca.